Глу́хов — русская фамилия, и топоним:

Населённые пункты 
 Глухов — город, Сумская область, Украина.
 Глухов — хутор, Новоузенский район, Саратовская область, Россия
 Глухов — село во Львовской области Украины.
 Глухов — бывшие село во Львовской области Украины, присоединено к селу Любини в 1989 году.

Персоналии 
 
 
 
 Глухов, Аркадий Михайлович (1925—2016) — советский дипломат.
 Глухов, Василий Павлович (1928—2014) — председатель Мелитопольского горисполкома.
 
 
 Глухов, Дмитрий Андреевич (1906—1943) — Герой Советского Союза, командир дивизиона морских охотников.
 
 Глухов, Захар Николаевич (1905—?) — украинский советский партийный деятель.
 
 Глухов, Константин Игоревич (род. 1980) — кикбоксер-профессионал из Латвии.
 
 
 
 
 Глухов, Фёдор Дмитриевич (1906—1943) — Герой Советского Союза.



Псевдоним 
 Глухов В. — псевдоним советского писателя-фантаста Александра Колпакова.

См. также 
 Глухов Первый — село на Украине
 Глухов Второй — село на Украине
 Глухово

Примечания 

